Hammonds steht für:

 Hammonds (Wirtschaftsorganisation), eine Wirtschaftsorganisation

Hammonds ist der Familienname folgender Personen:

 Cliff Hammonds (* 1985), US-amerikanischer Basketballspieler
 Jeffrey Hammonds (* 1971), US-amerikanischer Baseballspieler